Hörby (gemeente in Skåne), een gemeente in het landschap Skåne in Zweden
Hörby (plaats in Skåne), de hoofdplaats van deze gemeente
Hörby (Blekinge), een plaats in het landschap Blekinge in Zweden